Shudder (с англ. «дрожь») — американский видеостриминговый сервис, предоставляющий фильмы и сериалы в жанре ужасы, триллер и фантастика на основе потокового мультимедиа.

Создание 
Shudder начал с бета-тестирования летом 2015 года в США, в котором участвовали пользователи только по приглашению. К октябрю 2016 года Shudder полностью вышел из бета-тестирования и распространился на Канаду, Великобританию и Ирландию.

Shudder доступен на мобильных устройствах Android и Apple, на устройствах Amazon Fire, Apple TV, Roku, Xbox One, Chromecast, а также по подписке через Amazon Video. Shudder также доступен как часть комбинированного пакета VRV с августа 2017 года.

На сайте Shudder также транслируется бесплатный запрограммированный канал shudder.tv.

Продукция

Примечания

Ссылки 

Платформы цифровой дистрибуции
Сайты
Сайты, появившиеся в 2015 году